Ferdinand III. Toskánský (6. května 1769, Florencie – 18. června 1824, Florencie) byl rakouský arcivévoda a toskánský velkovévoda v letech 1790–1801 a 1814–1824 z rodu Habsbursko-Lotrinského.

Původ 
Byl synem toskánského velkovévody Leopolda I. (jako římský císař a český král Leopold II.) a Marie Ludoviky Španělské. Byl tudíž vnukem královny Marie Terezie a také krále Karla III. Španělského.

Velkovévoda a kurfiřt 
Od roku 1791 byl toskánským velkovévodou, který musel čelit protestům proti církevním reformám a vysokým cenám. O osm let později roku 1799 byl vyhnán francouzským vojskem Napoleona Bonaparta. Z Vídně se pak pokoušel domáhat o odškodnění.

V letech 1803 až 1805 byl kurfiřtem salcburským (Solnohradské vévodství) a v letech 1806 až 1814 byl velkovévodou würzburským. Po Napoleonově porážce se vrátil zpět do Toskánska, kde mu byl vídeňským kongresem titul velkovévody navrácen.

Zemřel roku 1824 ve Florencii, kde byl pochován v kostele sv. Vavřince. Ferdinandovým nástupcem se po jeho smrti stal jeho druhorozený syn Leopold II. Toskánský.

Manželství a potomci 
V roce 1790 se oženil se svou přímou sestřenicí Luisou Marií z dynastie Bourbon-Obojí Sicílie, dcerou neapolsko-sicilského krále Ferdinanda I. a Habsburkovny Marie Karolíny.

 1. Karolína Ferdinanda Teresa (2. 8. 1793 Florencie – 5. 1. 1802 Vídeň), rakouská arcivévodkyně a toskánská princezna
 2. František Leopold (15. 12. 1794 Florencie – 18. 5. 1800 Vídeň), rakouský arcivévoda, toskánský princ a následník velkovévodského trůnu
 3. Leopold II. (3. 10. 1797 Florencie – 29. 1. 1870 Řím), toskánský velkovévoda v letech 1824–1859
 I. ⚭ 1817 Marie Anna Saská (15. 11. 1799 Drážďany – 24. 3. 1832 Pisa)
 II. ⚭ 1833 Marie Antonie Sicilská (19. 12. 1814 Palermo  – 7. 11. 1898 Gmunden)

 4. Marie Luisa Josefa (30. 8. 1798 Florencie – 15. 6. 1857 tamtéž), abatyše Ústavu šlechtičen ve Florencii
 5. Marie Tereza (21. 3. 1801 Vídeň – 12. 1. 1855 Turín)
 ⚭ 1817 Karel Albert Sardinský (2. 10. 1798 Turín – 28. 7. 1849 Porto), kníže z Carignana,  vévoda savojský, piemontský a aostský a od roku 1831 až do své smrti král sardinsko-piemontský
 6. mrtvě narozený syn (*/† 19. 9. 1802 Vídeň)

Po smrti Luisy Marie, která zemřela při šestém porodu i s novorozencem se Ferdinand znovu oženil až 6. května 1821. Druhou manželkou se ve Florencii stala saská princezna Marie Anna Ferdinanda, která byla z matčiny strany pravnučkou královny Marie Terezie. Toto manželství zůstalo bezdětné.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Ferdinand III. Toskánský
Ferdinand III. Toskánský
Ferdinand III. Toskánský
Ferdinand III.
Ferdinand III.
Kurfiřti
Katoličtí panovníci
Narození v roce 1769
Narození 6. května
Narození ve Florencii
Úmrtí v roce 1824
Úmrtí 18. června
Úmrtí ve Florencii
Pohřbení v bazilice San Lorenzo ve Florencii
Muži